Monte Stella steht für folgende Hügel oder Berge in Italien:

 Monte Stella (Calabria)
 Monte Stella (Cilento)
 Monte Stella (Cuneo)
 Monte Stella (Milan)
 Monte Stella (Salerno)

sowie:

 Monte Stella (Park), Stadtpark in Mailand